El término Coosa puede referirse a:
 El río Coosa, en los Estados Unidos de América;
 El condado de Coosa, en el estado de Alabama, también en Estados Unidos.